Château-Verdun – comune della Francia
Château-Verdun – casaforte medievale della Valle d'Aosta